Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 29001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 lutego 1950 do 5 stycznia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

29001-29100

29101-29200

29201-29300

29301-29400

29401-29500

29501-29600

29601-29700

29701-29800

29801-29900

29901-30000

Przypisy 

Lista planetoid 029001-030000